Der Begriff Vertrag von Kalisch kann mehrere unterschiedliche Ereignisse bezeichnen:

Vertrag von Kalisch (1343)
Vertrag von Kalisch (1813)